Cliffhanger () — многозначное понятие. Возможные значения:
 Cliffhanger — компьютерная игра 1993—1994 годов выпуска.
 Оригинальное название фильма Скалолаз 1993 года выпуска.
 Клиффхэнгер — художественный приём в создании сюжетной линии.